Кра́ліки — село в Банськобистрицькому окрузі Банськобистрицького краю Словаччини. Станом на грудень 2015 року в селі проживало 636 людей. Протікає Тайовський потік.

Примітки 

Банська Бистриця (округ)
засновані в Європі 1668